Омега може да се отнася за:

 Омега, 24-тата буква от гръцката азбука;
 Омега, буква от старобългарската и църковнославянска азука;
 Омега, унгарска рок група;
 Omega, швейцарска компания, произвеждаща часовници със същата марка;

Вижте също 
 Омега-функция;
 Кръгла омега